«Мова — ДНК нації» — освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови. Започаткований Наталею Клименко та Павлом Мельником-Крисаченком у середині квітня 2014 року.

Колектив 
 Наталя Клименко — засновниця проєкту, авторка текстів і вправ, PR-менеджерка;
 Павло Мельник-Крисаченко — артдиректор, ілюстратор;
 Олександр Клименко — веброзробник;
 Віталій Благодір — розробник крос-платформених мобільних застосунків;
 Ірина Іванова — підготовка ідей для картинок і вправ.

Історія 
Початком проєкту можна вважати прочитання Наталією Клименко книги Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо». Вирішила зробити сторінку у Фейсбуці і ділитися знаннями з іншими. Попросила чоловіка розробити для шаблон картинки. Під час розробки Павло Мельник-Крисаченко сам захопився ідеєю. Так і народилася назва «Мова — ДНК нації» з логотипом — слово «мова» з переплетеною ДНК. Опісля він вирішив, що логотипа і шаблону замало: запропонував придумати основного героя, малювати з ним картинки.

Коли на сторінці у Фейсбуці стало більше 10 тисяч підписників, автори вирішили створити сайт. До розробки сайта підключився брат Наталі Олександр Клименко.

Нині сторінка на Фейсбуці має більше 29 тисяч підписників, на сайті — більше 30 тисяч зареєстрованих користувачів.

Лепетун 
Премудростей і цікавинок мови на картинках вчить харизматичний язичок Лепетун. На початку він був один, але згодом з'явилася ціла родина лепетунів.

«Українська легко!» — науково-популярне видання для тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови. Створене спільно з освітнім проєктом «Мова — ДНК нації». Автори — Наталя Клименко та Павло Мельник-Крисаченко. Книга адресована широкому колу читачів. Правила та складні випадки вживання слів в українській мові показані в ній за допомогою інфографіки з зображенням язичка Лепетуна та членів його родини. Наталья Клименко не виключає появи продовження.

Мобільний застосунок 
Для вдосконалення знань з української мови на платформах iOS та Android Віталій Благодір, Олександр Клименко та Павло Мельник-Крисаченко розробилив перший мобільний застосунок Mova, завдяки якому всі охочі мають змогу пригадати основні правила правопису, дізнатися фразеологізми й синоніми, навчитися правильно наголошувати слова та позбутися росіянізмів. Окрім того, зареєстровані на сайті проєкту користувачі зможуть перевіряти знання й одночасно навчатися, виконуючи тематичні вправи.

Наразі завантажити застосунок Mova можна безкоштовно в Google Play та App Store. Згодом він буде доступним і для Windows Phone. У планах розробників зробити застосунок більш персоналізованим.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт проєкту

Посилання 

 
 Оксана Передерчук. «Я буду щаслива, якщо хтось закохається в нашу мову», — Наталія Клименко, засновниця сторінки «Мова» у Фейсбук  // 0372, 7 серпня 2014.
 Іра Батуревич. Засновники «Мова — ДНК нації» про лепетуна й моду на укрмову  // 4 вересня 2014.
 Волонтери розробили ресурс для вдосконалення знань української мови // Вечірній Київ, 27 січня 2015.
 Група в соцмережі розрослась у гральний мовознавчий сайт  // Газета.ua, 11 лютого 2015.
 «Мова — ДНК нації» — український мовний проект шалених обертів!  // 10 вересня 2015.
 Ольга Черниш. Як москаль надихнув дівчину перейти на українську, а її чоловік показав Лепетуна Україні  // 29 листопада 2015.
 Юрій Марченко. Волонтери створили мобільний додаток для вивчення української мови  // Платформа, 21 грудня 2015.
 Волонтери створили мобільний додаток для вивчення української мови  // 5 канал, 21 грудня 2015.

Українська мова
Освітні сайти
Українські сайти
Навчання
Засновані в Україні 2014
Українськомовні ресурси інтернету